EPOS steht für:

 Einführung von Produkthaushalten zur outputorientierten Steuerung – Neues Rechnungswesen (EPOS.NRW)
 Electronic Point of Sale, ein System, das ebenfalls im Einzelhandel Anwendung findet, siehe Verkaufsort#Electronic Point of Sale
 Elektronischer Postschalter der Deutschen Post
 Elektronisches Personal-, Organisations- und Stellenmanagement, Informationen des Bundesverwaltungsamtes
 EPOS (ePortfolio-System), ein web-basiertes System zur Unterstützung autonomen Lernens

Epos steht für:

 Epos, in der Antike neben Drama und Lyrik eine Hauptform der Dichtung

EPOS